Citigroup Center (New York), een 279 meter hoog kantoorgebouw in de Amerikaanse stad New York
Citigroup Center (Chicago), een wolkenkrabber in Chicago